Початок — український короткометражний фільм режисера Чепелик Оксани.

Опис 
Це мультимедійний проект Оксани Чепелик, присвячений Чорнобильській трагедії, звертається до практик соціальної скульптури та нетрадиційної розробки сфери людських взаємин та теми генофонду нації засобами моніторингу народжуваності в реальному часі і демонструє зображення немовляти в променях ультразвукового дослідження, що являє собою проєкцію на повітряну кулю над Андріївським узвозом, яке змінюється, в середньому, через 1,5 хвилини — при кожному наступному народженні, що відбувається в Україні; новонароджені діти різних походжень з різних регіонів України створюють колективний образ українця/-ки, трансформуючи Біо клітину в Планету Людей. Згідно з теорією Вернадського культура здатна акумулювати енергії та запобігати ентропійним процесам у Всесвіті. Культура — це своєрідний конденсат енергії, що накопичується на Землі і здійснює вплив на Космос, творчий акт людини має здатність «запалювати» свідомість, концентрувати інтелектуальну та емоційну енергію, створювати індивідуальні силові поля простору та часу. Сучасна візуальність характеризується гіперчутливістю до антропологічних трансформацій людини і суспільства. В цьому сенсі, проект торкається і загальної проблеми зміни соціальних умов, що викликали зменшення населення України і екологічної теми. Проект не подає інструкцій, рецептів та закликів до дій, натомість ставить запитання: щодо простору, соціуму, коду існування та життя людей.

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20120812013011/http://www.mari.kiev.ua/06_03.htm

Фільми українською мовою
Короткометражні фільми України
Українські фільми 2005
Фільми Оксани Чепелик